La Guêpe est le titre de plusieurs personnes ou œuvres :
 La Guêpe, roman d'Albert Touchard (1934).
La Guêpe (), alias Janet Van Dyne, super-héroïne appartenant à l’univers de 
La Guêpe, film de Gilles Carle (1986)
La Guêpe, journal humoristique canadien du 
La Guêpe, téléfilm français de François Leterrier (1965)
 Huguette la Guêpe, personnage inventé par Antoon Krings dans la série de littérature de jeunesse des Drôles de Petites Bêtes.

Homonymie de titre